Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Frankrijk.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Frankrijk
IJslandse